Howard Jones (1885-1941), giocatore e allenatore statunitense di football americano
 Howard Jones (1955-), cantante e musicista britannico
 Howard Jones (1970-), cantante statunitense